Болуоттах () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Болуоттах — река, Красноярский край, координаты 68°22' с. ш. 105°02' в. д..
 Болуоттах — ручей, Красноярский край, координаты 68°50' с. ш. 102°15' в. д..
 Болуоттах — река, Красноярский край, координаты 70°26' с. ш. 89°13' в. д..
 Болуоттах — озёра, Красноярский край, координаты 70°13' с. ш. 88°40' в. д..
 Болуоттах — озеро, Красноярский край, координаты 68°49' с. ш. 102°25' в. д..
 Болуоттах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°16' с. ш. 125°02' в. д..
 Болуоттах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°03' с. ш. 113°16' в. д..

Примечания

См. также 
 Болоттах